Plaats in Indonesië
 Pandai (Pantar), een plaats in het bestuurlijke gebied Alor in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Pandai (Wotan Ulu Mado), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Pandai (Woha), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara